Chazy steht für

 Chazy (New York), ein Ort im Clinton County (New York) im US-Bundesstaat New York

Chazy ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Chazy (1882–1955), französischer Mathematiker und Astronom